Holzmarkt 3 steht für:

 Holzmarkt 3 und 3a (Bamberg), denkmalgeschütztes Mehrfamilien-Wohnhaus in Bamberg, siehe Liste der Baudenkmäler in Bamberg/Innere Inselstadt #Holzmarkt
 Holzmarkt 3 (Hannover), denkmalgeschütztes Fachwerkgebäude in Hannover